Slovo Tabor může mít některý z těchto významů:
sídelní útvary
 Tabor na více místech v USA – ve státech Texas, Iowa, Oklahoma a Jižní Dakota
 Tabor (u Lublaně), asi 45 km severovýchodně od Lublaně ve Slovinsku
 Tabor (Maribor), část města Maribor na řece Dráva ve Slovinsku
 Tabor, 12 km východně od města Enže (Enns) v Rakousku
 Tabor – vesnice, správní centrum Občiny Tabor ve Slovinsku
jiné místní názvy
 Tabor (ostrov) – přízračný ostrov z románů Julesa Vernea
 osoby
 jeden z válečných pseudonymů generála Stanisława Tatara, náčelníka štábu polské Zemské armády (Armia Krajowa) ve 2. světové válce
podobně znějící
 Tábor – město v Jihočeském kraji
 Tábor (hora v Galileji) – hora (vrch, 575 m n. m.) v Izraeli, významná pro židovské i křesťanské náboženství